Het tennistoernooi Australian Open werd in 1981 bij de vrouwen voor de 56e keer gehouden. De als derde geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi voor de eerste keer door in de finale haar als eerste geplaatste landgenote Chris Evert-Lloyd met 6-7, 6-4 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1981